Чемпионаты Грузии по шахматам проводятся с 1928 года. 

Наибольших успехов в этих соревнованиях добились: Б. И. Гургенидзе (выиграл 11 чемпионатов), М. В. Шишов и 3. Г. Стуруа (по 5), А. С. Эбралидзе (4), Н. Т. Сорокин, А. Д. Благидзе, Г. Л. Зайчик и Э. Э. Убилава (по 3).

Вне конкурса в чемпионатах Грузинской ССР принимали участие известные советские шахматисты А. Ф. Ильин-Женевский, В. А. Макогонов, В. И. Микенас, П. П. Керес, Л. З. Штейн, Э. Е. Гуфельд, Р. Д. Холмов, Е. А. Васюков, М. Н. Таль и другие.

Хронологическая таблица мужских чемпионатов

Чемпионаты Грузинской ССР

Чемпионаты Грузии

Хронологическая таблица женских чемпионатов

Чемпионаты Грузинской ССР

Чемпионаты Грузии

Примечания 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1928 года
Грузия
Шахматы
Шахматы в Грузии